Премьер-лига Бахрейна (араб.:اليمن الوطني لكرة القدم) — высший футбольный турнир Бахрейна. В турнире принимают участие 10 клубов. Проходит по системе осень-весна. Занявший последнее место клуб вылетает в Лигу 1.

Участники 
В сезоне 2020/21 в Премьер-лиге Бахрейна играют 10 клубов:

 Аль-Ахли
 Аль-Хидд
 Аль-Мухаррак
 Аль-Риффа
 Аль-Найма
 Будайи
 Бусаитен
 Ист Риффа
 Малкия
 Манама Клаб

Чемпионы 
Чемпионы Бахрейна:

 1956/57 : Аль-Мухаррак
 1957/58 : Аль-Мухаррак
 1958/59 : Аль-Наср
 1959/60 : Аль-Мухаррак
 1960/61 : Аль-Мухаррак
 1961/62 : Аль-Мухаррак
 1962/63 : Аль-Мухаррак
 1963/64 : Аль-Мухаррак
 1964/65 : Аль-Мухаррак
 1965/66 : Аль-Мухаррак
 1966/67 : Аль-Мухаррак
 1967/68 : Аль-Бахрейн (Мухаррак)
 1968/69 : Аль-Ахли (Манама)
 1969/70 : Аль-Мухаррак
 1970/71 : Аль-Мухаррак
 1971/72 : Аль-Ахли (Манама)
 1972/73 : Аль-Мухаррак
 1973/74 : Аль-Мухаррак
 1974/75 : Аль-Араби
 1975/76 : Аль-Мухаррак
 1976/77 : Аль-Ахли (Манама)
 1977/78 : Аль-Бахрейн (Мухаррак)
 1978/79 : Аль-Хала
 1979/80 : Аль-Мухаррак
 1980/81 : Аль-Бахрейн (Мухаррак)
 1981/82 : Аль-Риффа
 1982/83 : Аль-Мухаррак
 1983/84 : Аль-Мухаррак
 1984/85 : Аль-Бахрейн (Мухаррак)
 1985/86 : Аль-Мухаррак
 1986/87 : Аль-Риффа
 1987/88 : Аль-Мухаррак
 1988/89 : Аль-Бахрейн (Мухаррак)
 1989/90 : Аль-Риффа
 1990/91 : Аль-Мухаррак
 1991/92 : Аль-Мухаррак
 1992/93 : Аль-Риффа
 1993/94 : Ист Риффа
 1994/95 : Аль-Мухаррак
 1995/96 : Аль-Ахли (Манама)
 1996/97 : Аль-Риффа
 1997/98 : Аль-Риффа
 1998/99 : Аль-Мухаррак
 1999/00 : Аль-Риффа
 2000/01 : Аль-Мухаррак
 2002 : Аль-Мухаррак
 2002/03 : Аль-Риффа
 2003/04 : Аль-Мухаррак
 2004/05 : Аль-Риффа
 2005/06 : Аль-Мухаррак
 2006/07 : Аль-Мухаррак
 2007/08 : Аль-Мухаррак
 2008/09 : Аль-Мухаррак
 2009/10 : Аль-Ахли (Манама)
 2010/11 : Аль-Мухаррак
 2011/12 : Аль-Риффа
 2012/13 : Бусаитен
 2013/14 : Аль-Риффа
 2014/15 : Аль-Мухаррак
 2015/16 : Аль-Хидд
 2016/17 : Малкия
 2017/18 : Аль-Мухаррак
 2018/19 : Аль-Риффа
 2019/20 : Аль-Хидд

Лучшие бомбардиры 
Лучшими бомбардирами чемпионата Бахрейна становились:
 2009/10 — Рико (Аль-Мухаррак) — 17 голов
 2010/11 — Абдулрахман Мубарак (Риффа) — 14 голов
 2011/12 — Ахмед Аль-Хаттал (Аль-Хала) — 14 голов
 2012/13 — Сами аль-Хусейни (Бусаитен) — 17 голов
 2013/14 — Тиаго Фернандеш (Манама Клаб) — 13 голов
 2014/15 — Исмаэль Абдуллатиф (Аль-Мухаррак) — 16 голов
 2015/16 — Исмаэль Абдуллатиф (Аль-Мухаррак) — 17 голов
 2016/17 — Дорис Фуакупуту (Аль-Мухаррак) и Эвертон (Манама Клаб) — 11 голов
 2017/18 — Уче Агба (Аль-Хидд) — 18 голов
 2018/19 — Мамаду Драме (Аль-Найма) — 14 голов
 2019/20 — Камиль Аль-Асвад (Аль-Риффа) — 14 голов

См. также 
 Сборная Бахрейна по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АФК